Canchy (Calvados)
 Canchy (Somme)